Laheküla (Hiiumaa), een dorp op het eiland Hiiumaa
 Laheküla (Muhu), een dorp op het eiland Muhu
 Laheküla (Saaremaa), een dorp op het eiland Saaremaa
 Laheküla (Orissaare), een in 2017 opgeheven dorp in de voormalige gemeente Orissaare
 Laheküla, de oude naam voor Allikalahe
 Laheküla, de oude naam voor Tirbi